Franciaország
Réjaumont, település Gers megyében
Réjaumont, település Hautes-Pyrénées megyében